Персонификация знаний — процесс и результат представления человеком той или иной системы знаний из различных сфер общественной жизни — социальной, профессиональной, политической, культурной, спортивной и пр. Это то, как именно конкретный человек представляет собой, своей личностью определённую систему знаний; каким образом он определяет, дополняет, изобретает, конструирует, транслирует знания и информацию.

Примечания 

Психология личности